czułki – elementy budowy owadów 
 czułek – rodzaj roślin z rodziny mimozowatych, inaczej mimoza